Konrad V (Konradyn) (1251-1268) – książę Szwabii, król rzymski
 Konrad V von Jungingen – wielki mistrz zakonu krzyżackiego 1393-1407
 Konrad V Kącki (Kantner) – książę oleśnicki 1412/1413-1439

Zobacz też: Konrad, Konrad I, Konrad II, Konrad III, Konrad IV, Konrad VI, Konrad VII, Konrad VIII, Konrad IX, Konrad X, Konradyn